Salonga peut être :
 Salonga, rivière du Congo-Kinshasa ;
 Parc national de la Salonga, aire protégée du Congo-Kinshasa traversée par la rivière du même nom ;
 Salonga, nom de famille filipino :
 Gerard Salonga, musicien philippin ;
 Jovito Salonga, homme politique philippin ;
 Lea Salonga, chanteuse philippine ;
 Fort Salonga, hameau de Long Island aux États-Unis.